47-й танковый корпус () — оперативно-тактическое объединение сухопутных войск нацистской Германии в период Второй мировой войны. Создан 21 июня 1942 года из 47-го моторизованного корпуса.

Боевой путь корпуса 
В 1942 году — на Восточном фронте, в составе группы армий «Центр» (в районе Орла).

В июле 1943 года — бои на северном фасе Курской дуги.

С сентября 1943 года — в составе группы армий «Юг», в районе Кременчуга.

В апреле 1944 года — бои в Румынии, в районе Яссы.

С мая 1944 года — на Западном фронте, с июня 1944 — бои в Нормандии, осенью 1944 — бои в Эльзасе, в декабре 1944 — бои в Арденнах.

С февраля 1945 года — на Нижнем Рейне.

Состав корпуса 
В декабре 1942:
 18-я танковая дивизия
 208-я пехотная дивизия
 211-я пехотная дивизия

В июле 1943:
 2-я танковая дивизия
 9-я танковая дивизия
 20-я танковая дивизия
 6-я пехотная дивизия

В декабре 1943:
 106-я пехотная дивизия
 282-я пехотная дивизия
 320-я пехотная дивизия
 389-я пехотная дивизия

В июне 1944:
 5-я парашютная дивизия

В сентябре 1944:
 21-я танковая дивизия
 111-я танковая бригада
 112-я танковая бригада
 113-я танковая бригада

В марте 1945:
 116-я танковая дивизия
 84-я пехотная дивизия
 6-я парашютная дивизия

Командующие корпусом 
 С 21 июня 1942 — генерал артиллерии Йоахим Лемельзен
 С 4 ноября 1943 — генерал танковых войск Эрхард Раус
 С 25 ноября 1943 — генерал пехоты Рудольф фон Бюнау
 С 31 декабря 1943 — генерал танковых войск Николаус фон Форман
 С 4 марта 1944 — генерал танковых войск Ханс фрайхерр фон Функ
 С 4 сентября 1944 — генерал танковых войск Хайнрих фрайхерр фон Лютвиц

Литература 
 James Lucas: Die Wehrmacht 1939—1945. Zahlen, Daten, Fakten. Tosa Verlagsgesellschaft, Wien 2004, ISBN 3-854-92880-7

Танковые корпуса вермахта во Второй мировой войне